Буканьер может означать:
 Буканьер — пират.
 Буканьер — коммуна во Франции.